Октав Мирбо (, 1848, Тревьер, департамент Кальвадос — 1917, Париж) — французский писатель, романист, драматург, публицист и художественный критик, член Академии Гонкуров.

Биография 

Октав Мирбо родился 16 февраля 1848, в семье врача. С 1859 по 1863 год Октав учился в иезуитском коллеже св. Франциска-Ксавьера в Ванне (департамент Морбиан). В автобиографическом романе Себастьян Рок ({{lang-fr|Sébastien Roch'}}) романист рассказал о незаживающей душевной ране, причинённой ему в школьные годы. Во время франко-прусской войны 1870—1871 г. вступает в национальную гвардию. Завоевав известность как журналист, начинает писать статьи на литературные и политические темы. Мирбо был страстным полемистом, его перо было безжалостно и он всерьёз и надолго сближается с анархистами.

В 1886 году выходят сразу две его книги: сборник рассказов Письма из моей хижины и автобиографичный роман Голгофа (). Вместе с Э. Золя он выступил в защиту А. Дрейфуса; он говорил речи на митингах (1898—1899). Через год после Сада пыток (Фр. Le Jardin des supplices) (1899), Мирбо публикует новый роман — Дневник горничной (Фр. Le Journal d’une femme de chambre) (1900). Из пьес Мирбо наибольшей известностью пользовалась драма Власть денег (Фр. Les affaires sont les affaires) (1903), отличающаяся социальным критицизмом и напряжённостью сценического действия.

Мирбо умер 16 февраля 1917 года в Париже, в разгар Первой мировой войны.

 Ангажированный писатель 

В своей критике буржуазного общества Мирбо является анархиствующим мелкобуржуазным интеллигентом, близким индивидуалистическим идеалам современного ему модернизма и декадентства. Испытал влияние анархических идей и эстетики декадентства. С середины 90-х гг. Мирбо сблизился с демократической интеллигенцией.

В своих романах и драмах выступает как непримиримый противник современного цивилизованного общества, обезличивающего и извращающего человеческую индивидуальность.

По словам Льва Толстого, «Октав Мирбо — величайший из современных французских писателей, наилучшим образом выражающий дух Франции этого столетия».

 Творчество 

 Lettres de ma chaumière (Письма из моей хижины) (1885).
 Le Calvaire (Голгофа, рус. пер. 1908), Роман (1886).
 L’Abbé Jules, Роман (1888). Аббат Жюль, перев. С. А. Иванчиной-Писаревой. Гиз, М. — Л., 1926.
 Sébastien Roch, Роман (1890). Себастьян Рок, перев. В. Д. Сорокоумовского, предисл. П. С. Когана, изд. «Безбожник», М., 1929.

 Dans le ciel (В небе), Роман (1892—1893).
 Les Mauvais bergers, Драма в 5 д. (1897). Жан и Мадлена, перев. М. В. Ватсон, П., 1918 ; Дурные пастыри, перев. В. Тучанской, изд. «Красная новь», М., 1923.
 Le Jardin des supplices (Сад пыток — Сад мучений), Роман (1899).
 Le Journal d’une femme de chambre (Дневник горничной), Роман (1900).
 Les 21 jours d’un neurasthénique (Двадцать один день неврастеника), Роман (1901).
 Les affaires sont les affaires (Дела есть дела, Власть денег, 1903), комедия в 3 д (1903).
 Farces et moralités (Аллегории и фарсы) (1904).

 La 628-E8 (Автомобиль 628-Е8, 1907, два рус. пер., 1908, один под названием «Путешествие на автомобиле»), Роман (1907).
 Le Foyer (Очаг, рус. пер. 1908), комедия в 3 д (1908).
 Dingo (Динго), Роман (1913). перев. Е. Г. Шатуновской, изд. «Мысль», П., 1925.
 Les Mémoires de mon ami (Памяти моего друга), Роман (1919).
 Un gentilhomme, Роман (1920).
 Contes cruels (Избранные рассказы) (1990).
 Lettres de l’Inde (1991).
 Combats esthétiques (Искусство) (1993).
 L’Amour de la femme vénale (1894).
 Œuvre romanesque (15 романа) (2000—2001).
 Correspondance générale (I, 2003, II, 2005, III, 2009).
 Combats littéraires, Литература (2006).
 Les Dialogues tristes, Диалоги (2007).

 Цитата 

 Избранная библиография 
 
 
 
 
 
 Cahiers Octave Mirbeau (Сборники Октава Мирбо), n° 1-22, 1994—2015.

 Литература 
 Reginald Carr, Anarchism in France — The Case Octave Mirbeau, Manchester, 1977.
 Pierre Michel — Jean-François Nivet, Octave Mirbeau, l’imprécateur au cœur fidèle, Librairie Séguier, Paris, 1990.
 Pierre Michel, Octave Mirbeau, Presses Universitaires d’Angers, 1992.
 Pierre Michel, Les Combats d’Octave Mirbeau, Annales littéraires de l’Universté de Besançon, 1995.
 Christopher Lloyd, Mirbeau’s fictions, Durham University Press, 1996.
 Samuel Lair, Mirbeau et le mythe de la nature'', Presses Universitaires de Rennes, 2004.

Примечания

Ссылки 
 Октав Мирбо, Деревенские рассказы.
 Октав Мирбо, Сад мучений.
 Октав Мирбо, " Фауна дорогъ ", 1909.
 Общество им. Октава Мирбо.
 Виктор Ермаков, " Октав Мирбо — писатель и анархист ".
 Société Octave Mirbeau (Общество им. Октава Мирбо) (Фр.)
 Dictionnaire Octave Mirbeau (Словарь Октава Мирбо) (Фр.).
 Блог Октава Мирбо (Фр.).
 Éditions du Boucher, 15 романа Октава Мирбо (Фр.).
 Pierre Michel, Octave Mirbeau et le roman (Фр.).
 Pierre Michel, Bibliographie d’Octave Mirbeau (Библиография Октава Мирбо (Фр.).

Писатели Франции
Французские писатели
Драматурги Франции
Писатели XIX века
Анархисты Франции
Пацифисты
Авторы эротической литературы
Октав Мирбо
Похороненные на кладбище Пасси